Noskowa ist der Familienname folgender Personen:

 Jana Sergejewna Noskowa (* 1994), russische Tischtennisspielerin
 Luisa Nikolajewna Noskowa (* 1968), sowjetische und russische Biathletin